Dubuque város, Iowa, USA
Dubuque város, Kansas, USA
 Dubuque megye, Iowa, USA